Гонвед ( — «защитник родины») — венгерское слово, имеющее значения:

 Рядовой венгерской армии.
 Вооружённые силы Венгрии.
 Королевский венгерский гонвед.
 «Гонвед» — венгерский футбольный клуб из Будапешта.
  (или «Гонвед») — венгерский футбольный клуб из Сегеда, существовавший в 1948—1953 годах.

Примечания